Слобожанская (укр. Слобожанська), бывшее название - Комсомольская — остановочный пункт Южной железной дороги, находящаяся в пешей доступности от посёлка Слобожанское. От остановки к посёлку имеется автобусное движение. Поезда дальнего следования не останавливаются.

Остановочный пункт организован в 1958 году в связи со строительством Змиевской ГРЭС и посёлка энергетиков Комсомольское.

Путевое развитие 
Чётный и нечётный пути перегона Занки-Шебелинка.

Сооружения 
Здание вокзала с кассой, дома для сотрудников железной дороги, а также уборная.

Поезда 
Участок Занки-Шебелинка обслуживается исключительно электропоездами ЭР2, ЭР2Р, ЭР2Т депо Харьков. В чётном направлении поезда идут до станций Харьков-Пассажирский, Харьков-Левада, в нечётном — до станций Шебелинка, Балаклея, Савинцы, Изюм.

Любопытные факты 
Благодаря тому, что трасса железной дороги абсолютно прямая, в ясную погоду на платформе Слобожанская можно видеть как предыдущую, так и следующую остановку.

Примечания 

Остановочные пункты Южной железной дороги